Jermakow steht für:

 Arkadi Nikolajewitsch Jermakow (1899–1957), sowjetisch-russischer General
 Flor Jakowlewitsch Jermakow (1815–1895), russischer Unternehmer und Mäzen
 Iwan Dmitrijewitsch Jermakow (1875–1942), sowjetischer Psychologe
 Jurij Jermakow (* 1970), ukrainischer Turner
 Nikita Wladlenowitsch Jermakow (* 2003), russischer Fußballspieler
 Oleg Nikolajewitsch Jermakow (* 1961), russischer Schriftsteller
 Wiktor Fjodorowitsch Jermakow (* 1935), russischer Armeegeneral 

 Jermakow-Insel, Flussinsel der Donau in der Ukraine